

Привольна — станиця, Канівський район, Краснодарський край
 Привольна — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область